Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Koninklijke Atletiek Associatie Gent nelle competizioni ufficiali della stagione 2010-2011.

Rosa

Risultati

Pro League

Girone di andata

Girone di ritorno

Play-off

Girone di andata

Coppa del Belgio

Champions League

Europa League

Collegamenti esterni

2010-2011